L'adjectif exogène qualifie ce qui provient d'une source extérieure à un système.

En médecine 

Exogène qualifie ce qui provient de l'extérieur de l'organisme.

Exogène est le contraire d'endogène. Une intoxication au monoxyde de carbone est, par exemple, une intoxication exogène.

En économie 

Dans un modèle macroéconomique ou microéconomique, une variable exogène est une variable qui ne dépend pas des autres variables endogènes du modèle.

Une variable exogène est par définition explicative, elle est tirée d'observation et souvent d'un consensus qui permet de l'utiliser dans un modèle.

En géologie 

Une roche exogène est une roche qui se forme à la surface de l'écorce terrestre.

Langage courant 
Le terme exogène est parfois utilisé dans le langage courant comme synonyme d'étranger, par opposition à indigène.